104-й выпуск  Тур Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 18 октября 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020. Победу одержал нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул.

Первоначально гонка была запланирована на 5 апреля, но из-за пандемии Covid-19 гонка была перенесена на октябрь 2020 года.

Участники

Маршрут 
Старт гонки состоялся в Антверпене, а финиш в Ауденарде. Дистанция гонки по сравнению с предыдущими годами была сокращена до 241 километра из-за плотного календаря .

Ход гонки 
Погода в начале гонки была пасмурной и туманной. За 219 километров до финиша отрыв дня совершили 6 гонщиков. За 113 километров до финиша Ван Арт  двигаясь в пелотоне сорвался и упал в обочину.

За 37 километров до финиша определилась группа из трёх спортсменов: Матье Ван дер Пул, Ваут Ван Арт и Жюлиан Алафилипп. В какой-то момент тройка сместилась ближе к правой обочине, но там двигался мотоцикл маршалов гонки. Ван Арт взял левее, следовавший за ним Матье успел среагировать, и резко взял левее. Но Алафилипп среагировать не успел, ударился о багажник мотоцикла, совершил кувырок, а его велосипед улетел за левую обочину дороги. Упав Алафилипп ещё достаточно долго оставался лежать на дороге. Матье и Ваут обернулись, но продолжили гонку.

Победитель гонки определился в очном спринте на последний метрах дистанции. Шедший впереди Матье высматривал Ваута. Спринт начался практически одновременно, в котором Ван дер Пул сумел опередить Ван Арта.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2020 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2020 году
Октябрь 2020 года